Равнина Утопия () — округлая низменность диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария Марса. Получила имя тёмной детали альбедо Утопия, названной Джованни Скиапарелли в честь Утопии Томаса Мора. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 году.

На севере равнина Утопия примыкает к Великой Северной равнине. На её юго-западном краю находится равнина Исиды, а в юго-восточном — нагорье Элизий. Как и другие северные низменности Марса, она имеет равнинный рельеф с низким числом кратеров. Толщина коры под ней сильно уменьшена.

По-видимому, равнина Утопия — это древний ударный кратер, крупнейшая из достаточно уверенно идентифицированных ударных структур Марса и всей Солнечной системы. Однако её глубина меньше, чем у трёх следующих по размеру кратеров Марса (бассейны равнин Эллада, Аргир и Исиды). Возможно, это связано с её образованием в области изначально тонкой коры.

Исследования 
В 1979 году именно на этой равнине сел спускаемый аппарат АМС «Викинг-2». Он получил панорамные изображения, переданные впоследствии на Землю. По этим изображениям ученые установили, что валуны, которыми усеяна поверхность этой равнины, образованы из сложных текстурированных пород.

В 2016 году с помощью радара SHARAD на орбитальном аппарате «Mars Reconnaissance Orbiter» в районе Утопии были обнаружены отложения подповерхностного льда (от 50 до 85 % водяного льда, смешанного с пылью и большими твёрдыми частицами) толщиной от 80 до 170 метров под слоем почвы толщиной 1—10 метров, защищающим лёд от испарения. Объём льда оценивается в 14 300 км³, что сопоставимо с озером Верхнее, самым крупным и самым глубоким в системе Великих Озёр.

14 мая 2021 года на Равнине Утопия в составе китайской АМС Тяньвэнь-1 сел марсоход Чжужун. Шестиколёсный ровер весом 200 кг, с питанием от четырёх солнечных батарей, был рассчитан на исследование поверхности планеты в течение трёх марсианских месяцев; на начало 2022 года он продолжал действовать, превысив запланированный срок работы и пройдя путь более 1400 метров.

Галерея

В культуре 
В вымышленной вселенной Star Trek фигурирует космическая кораблестроительная компания Utopia Planitia, правление и конструкторское бюро которой расположены в одноименной колонии на равнине Утопия на Марсе и являющейся разработчиком звездолетов классов «Акира», «Галактика», и «Интрепид». В частности на одной из космических околомарсианских верфей Утопии Планитии был построен USS Enterprise NCC-1701-D.

Примечания

Ссылки 
 Utopia Planitia на Google Mars

Регионы Марса